Nu Boötis pode se referir a:
Nu1 Boötis
Nu2 Boötis